

Кембловиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кембловиці — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства